Epumer puede referirse a:

 Epumer (c. 1820-1886), cacique de la etnia ranquel;
 Lito Epumer (1954-), guitarrista y compositor argentino de rock, bisnieto del anterior.
 María Gabriela Epumer (1963-2003), guitarrista y compositora argentina de rock, hermana del anterior.